Мерник () — село и одноимённая община в округе Вранов-над-Топлёу Прешовского края Словакии.

История 
Впервые упоминается в 1363 году.

В селе есть протестантский костел с 1784 года и с башней, построенная в 1863 году и греко-католическая церковь Вознесения Господа с 1994 года.

Население 
В селе проживает 605 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 99,70 %,
 чехи — 0,15 %,
 венгры — 0,15 %.

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 протестанты — 64,33 %,
 римо-католики — 24,09 %,
 греко-католики — 10,82 %,
 не считают себя верующими или не принадлежат к одной вышеупомянутой конфессии — 0,30 %.

Примечания 

Населённые пункты Словакии